Bageos o Bancaeus (en grec antic Βαγκαῖος) fou germanastre del sàtrapa Farnabazos II de Dascilios o Frígia Hel·lespòntica (413 aC-387 aC). L'esmenta Xenofont com a comandant de la cavalleria persa, que es va enfrontar a Agesilau prop de Dascilios el 396 aC.

Referències

Sàtrapes de Dascilios